Druga liga NS BiH je predstavljala drugi rang nogometnog prvenstva NS BiH, odnosno na onim područjima Bosne i Hercegovine s većinskim bošnjačkim udjelom i vlašću. Od sezone 1998./99. se kao drugi rang uvodi Prva B liga, a Druga liga postaje treći rang natjecanja.

Ljestvice

Sjever

Centar

Jug

Poveznice

Izvori 
 rsssf.com, Bosna i Hercegovina 1997./98.
 sportsport.ba forum, pristupljeno 2. srpnja 2016,

 

1997-98
 NS 2